East Rockingham kan syfta på följande platser:

Australien 

 East Rockingham (del av en befolkad plats), Western Australia,

USA 

 East Rockingham (ort), North Carolina, Richmond County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar